Kiga ist die Abkürzung für:
 Kindergarten

KigA ist die Abkürzung für:
 Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus – Politische Bildung für die Migrationsgesellschaft

Abkürzung